Valparaíso  (spanyolul: Región de Valparaíso vagy V. Región de Valparaíso) Chile egyik régiója, fővárosa Valparaíso.

Települések

Tartományok

Népesség

Fordítás

Külső hivatkozások
 A régió honlapja  (spanyol)

Jegyzetek